1. divisjon w Norwegii (1963)
 1. divisjon w Norwegii (1964)
 1. divisjon w Norwegii (1965)
 1. divisjon w Norwegii (1966)
 1. divisjon w Norwegii (1967)
 1. divisjon w Norwegii (1968)
 1. divisjon w Norwegii (1969)
 1. divisjon w Norwegii (1970)
 1. divisjon w Norwegii (1971)
 1. divisjon w Norwegii (1972)
 1. divisjon w Norwegii (1973)
 1. divisjon w Norwegii (1974)
 1. divisjon w Norwegii (1975)
 1. divisjon w Norwegii (1976)
 1. divisjon w Norwegii (1977)
 1. divisjon w Norwegii (1978)
 1. divisjon w Norwegii (1979)
 1. divisjon w Norwegii (1980)
 1. divisjon w Norwegii (1981)
 1. divisjon w Norwegii (1982)
 1. divisjon w Norwegii (1983)
 1. divisjon w Norwegii (1984)
 1. divisjon w Norwegii (1985)
 1. divisjon w Norwegii (1986)
 1. divisjon w Norwegii (1987)
 1. divisjon w Norwegii (1988)
 1. divisjon w Norwegii (1989)
 1. divisjon w Norwegii (1990)

Zobacz też